Lévi ou Levi est un prénom biblique, juif et chrétien.

Le premier Lévi est le troisième des douze fils de Jacob, qui a donné naissance à la tribu de Lévi, une des douze tribus d'Israël.

L'apôtre et évangéliste saint Matthieu portait le prénom de Lévi. Le tableau de Véronèse Le repas chez Lévi l'invoque.

Patronyme 

 Arrigo Levi (1926-2020), journaliste, essayiste et présentateur de télévision italien ;
 Beppo Levi (1875-1961), mathématicien italien ;
 Carlo Levi (1902-1975), écrivain italien ;
 Celia Levi (1981-), autrice française ;
 Claude Lévi-Strauss (1908-2009), anthropologue, ethnologue et philosophe français ;
 Daniel Lévi (1961-2022), compositeur et pianiste français ;
 Daniel Levi (1995-), joueur de rugby à XIII néo-zélandais d'origine samoane ;
 Doro Levi (1898-1991), archéologue italien ;
 Éliphas Lévi, de son vrai nom Alphonse-Louis Constant (1810-1875), occultiste français ;
 Elvis Levi (1987-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
  (1883-1917), mathématicien italien, frère de Beppo ;
 Friedrich Wilhelm Levi (1888-1966), mathématicien allemand ; 
 Hagai Levi (1963-), réalisateur israélien ;  
 Herbert Walter Levi (1921-2014), arachnologiste américain ;
 Howard Levi (1916-2002), mathématicien américain ;
 Israël Lévi (1856-1939), grand rabbin de France de 1920 à 1939 et érudit du judaïsme ;
 Joseph Levi plus connu sous le nom de Joseph Frey (1771-1850), missionnaire chrétien ;
 Leo Levi (1912-1982), musicologue italien ;
 Mario Levi (1957-), écrivain turc ;
 Natacha Ramsay-Levi (1980-), styliste française ;
 Oshik Levi (1944-), chanteur, acteur et artiste israélien ;
  ;
 Paul Levi (1883-1930), communiste allemand ;
 Primo Levi (1853-1917), écrivain et journaliste italien ;
 Primo Levi (1919-1987), chimiste et écrivain italien ;
 Rita Levi-Montalcini (1909-2012), neuroscientifique et prix Nobel italienne ;
 Sylvain Lévi (1863-1935), indologue français ;
 Tullio Levi-Civita (1873-1941), mathématicien italien ;
 Yehuda (Leo) Levi (1926-2019), rabbin haredi américain et israélien, d'origine allemande, physicien, et éducateur ; 
 Yoel Levi (1950-), chef d'orchestre américain ;
 Yosef Levi-Sfari (1972-), diplomate israélien ;
 Zachary Levi (1980-), acteur américain.

Dans la fiction 
 Levi Ackerman, personnage du manga Shingeki no Kyojin (l'Attaque des Titans) d'Hajime Isayama.

Toponymie 

 Le Cap Lévi est cap du Cotentin sur la Manche située sur la commune de Fermanville (Manche). 
Il porte le Phare du Cap Lévi et le Fort du Cap Lévi.
 Levi, une station de ski finlandaise rattaché à la ville de Kittilä,
 Levi, une localité du comté de McLennan au Texas aux États-Unis,

Mathématiques 
Découvertes portant le nom de Tullio Levi-Civita :

 Connexion de Levi-Civita
 Symbole de Levi-Civita
 Symbole de Levi-Civita d'ordre N
 Tenseur de Levi-Civita
 Théorème de Goursat et Levi-Civita
Patronyme juif